— город в Японии, находящийся в префектуре Ибараки.

Географическое положение 
Город расположен на острове Хонсю в префектуре Ибараки региона Канто. С ним граничат города Цукубамирай, Рюгасаки, Мория, Абико, Касива и посёлок Тонэ.

Население 
Население города составляет , а плотность —  чел./км².

Символика 
Деревом города считается османтус, цветком — рододендрон, птицей — длиннохвостая неясыть.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Города префектуры Ибараки